Филипп Марини () — французский политик, бывший сенатор от департамента Уаза, мэр города Компьень.

Биография 
Корсиканец по происхождению, Филипп Марини родился 28 января 1950 г. в Париже. Окончил Институт политических исследований в Париже, затем получил юридическое образование в Университете Париж-II. Работал преподавателем в Институте политических наук в Париже (1975—1976 годы) и лектором в Технологическом университете в Компьене (1976—1978 годы), занимал должности заместителя директора и директора по финансам Агентства по атомной энергии (1978—1989 годы). Был членом правления банка ARJIL с 1989 по 1994 годы, затем адвокатом в суде Парижа. С 1987 года является мэром города Компьень.

В 1992 году Филипп Марини впервые был избран в Сенат Франции, затем ещё дважды — в 2001 и 2011 годах — переизбирался сенатором. На выборах в сентябре 2011 года возглавлял блок партии Союз за народное движение, получивший 54,86 % голосов, что позволило получить место в Сенате самому Марини и второму номеру в списке — мэру Бове Каролин Кайё.

В 2008 году Марини претендовал на лидерство во фракции Союза за народное движение в Сенате, но потерпел неудачу. После выборов 2011 года возглавил сенатский комитет по финансам до октября 2014 года, когда по итогам очередных выборов правые потеряли большинство в Сенате. В январе 2015 года покинул Сенат.

Занимаемые выборные должности 

с 19.03.1987 — мэр города Компьень <br/ >
27.09.1992 — 08.01.2015 — сенатор от департамента Уаза

См. также 
 Сенаторы от департамента Уаза

Ссылки 
Персональная страница на сайте Сената Франции

Политики Франции
Сенаторы Франции
Члены Союза за народное движение
Члены партии «Республиканцы»
Мэры городов Франции